In fisica, con il termine momento angolare totale si intendono due concetti molto diversi:

 Momento angolare totale (meccanica quantistica)
 Momento angolare totale (meccanica classica)